Gérulf est un prénom d'origine germanique formé des éléments ger « lance » et wulf « loup ». Il est fêté le 21 septembre.

Nobles 
Gérulf I est un comte lotharingien de l'époque de Louis le Pieux ().
Gérulf II, fils ou petit-fils du précédent, est également un comte lotharingien ().

Saint 
 Gérou († vers 746), ou Gérulphe de Mérendrée, adolescent assassiné par son oncle, patron de la ville de Drongen près de Gand en Flandre. 

Homonymie de prénom